

Toponyme

Bagdad est une localité d'Australie située en Tasmanie.

Bagdad est une localité située dans le comté de Yavapai en Arizona.
 Bagdad est une localité en Floride.
 Bagdad est une localité en Californie.
 Bagdad est une localité en Louisiane.

Bagdad est la capitale de l'Irak.
 Bagdad est la seule province d'Irak à être à la fois une province et une ville.

Bagdad est un village du Mexique connu pour les batailles qui s'y sont déroulées durant la guerre de Sécession.

Autre 

 Bagdad : film américain de Charles Lamont, sorti en 1949 ;
 Bagdad, chanson de l'artiste espagnole Rosalía.

Voir aussi 

 

Homonymie de localités